Louhusaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Louhusaaret (ö i Pihtipudas, Kolima), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 
 Louhusaaret (ö i Kivijärvi, Talviaislahti), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar